Inhambane – miasto w Mozambiku
 Inhambane – prowincja Mozambiku